Тамбоара ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Северо-запад штата Парана. Входит в экономико-статистический  микрорегион Паранаваи. Население составляет 4016 человек на 2006 год. Занимает площадь 193,345 км². Плотность населения — 20,8 чел./км².

Праздник города — 15 марта.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 39.053.505,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 9.467,52 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,782 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический.

Муниципалитеты штата Парана